

Geografia 
 Baillé – comune francese nella regione della Bretagna

Persone 
 Giovanni Meloni Baille – medico, accademico e politico italiano
 Cyril Baille – rugbista a 15 francese, pilone

Altro 
 Baille – fermata della metropolitana di Marsiglia

Pagine correlate 
 Baillie